Tanioka ist der Familienname folgender Personen:

 Kumi Tanioka (* 1974), japanische Pianistin und Komponistin
 Takeo Tanioka (1916–2014), japanischer Geograph und Hochschulpräsident